|-
| (48901) 1998 MO31||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48902) 1998 MP31||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48903) 1998 MD32||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48904) 1998 ME34||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48905) 1998 MH34||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48906) 1998 MF36||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48907) 1998 MX36||||27 червня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48908) 1998 MG40||||26 червня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 48909 Лораке (Laurake)||||26 червня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (48910) 1998 MF48||||28 червня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (48911) 1998 MU48||||20 червня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48912) 1998 OT1||||24 липня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (48913) 1998 OH2||||25 липня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (48914) 1998 OG4||||27 липня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (48915) 1998 OJ5||||29 липня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (48916) 1998 OR6||||26 липня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48917) 1998 OS6||||26 липня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48918) 1998 OP8||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (48919) 1998 OU8||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (48920) 1998 OE11||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (48921) 1998 OK11||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (48922) 1998 OQ11||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (48923) 1998 OY11||||22 липня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (48924) 1998 OK12||||29 липня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (48925) 1998 ON12||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (48926) 1998 OV13||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (48927) 1998 OU14||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (48928) 1998 PB||1998 PB||2 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48929) 1998 PC||1998 PC||2 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48930) 1998 PW||1998 PW||14 серпня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (48931) 1998 PM1||||10 серпня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (48932) 1998 QB||1998 QB||17 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (48933) 1998 QD||1998 QD||17 серпня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 48934 Kocanova||1998 QS||18 серпня 1998||Обсерваторія Модри||Душан Калманчок,А. Правда
|-
| (48935) 1998 QK1||||17 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (48936) 1998 QS2||||20 серпня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48937) 1998 QN4||||21 серпня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (48938) 1998 QK5||||22 серпня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (48939) 1998 QO8||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48940) 1998 QV8||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48941) 1998 QP11||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48942) 1998 QV11||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48943) 1998 QH12||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48944) 1998 QT13||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48945) 1998 QW13||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48946) 1998 QF14||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48947) 1998 QK14||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48948) 1998 QL14||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48949) 1998 QR16||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48950) 1998 QW17||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48951) 1998 QO19||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48952) 1998 QY19||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48953) 1998 QG20||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48954) 1998 QD21||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48955) 1998 QE23||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48956) 1998 QY23||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48957) 1998 QT24||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48958) 1998 QD26||||25 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (48959) 1998 QQ26||||24 серпня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 48960 Clouet||||25 серпня 1998||Бловак||Р. Рой
|-
| (48961) 1998 QS26||||22 серпня 1998||Обсерваторія Мальорки||Альваро Лопес-Ґарсіа,Рафаель Пачеко
|-
| (48962) 1998 QH31||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48963) 1998 QJ33||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48964) 1998 QW33||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48965) 1998 QX34||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48966) 1998 QY34||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48967) 1998 QX36||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48968) 1998 QC38||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48969) 1998 QT38||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48970) 1998 QY38||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48971) 1998 QC39||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48972) 1998 QM39||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48973) 1998 QO39||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48974) 1998 QS39||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48975) 1998 QH40||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48976) 1998 QN40||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48977) 1998 QO40||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48978) 1998 QU40||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48979) 1998 QZ40||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48980) 1998 QK43||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48981) 1998 QD45||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48982) 1998 QL46||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48983) 1998 QM46||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48984) 1998 QC47||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48985) 1998 QF47||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48986) 1998 QJ47||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48987) 1998 QL47||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48988) 1998 QR47||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48989) 1998 QS47||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48990) 1998 QX47||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48991) 1998 QY47||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48992) 1998 QC48||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48993) 1998 QF48||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48994) 1998 QL50||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48995) 1998 QC51||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48996) 1998 QK51||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48997) 1998 QT51||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48998) 1998 QV51||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48999) 1998 QM52||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49000) 1998 QY52||||20 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

48900